Columella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Westerlund 1878. Enligt Catalogue of Life ingår Columella i familjen puppsnäckor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen grynsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppsnäckor